Eigil Nielsen kan være:

 Eigil Nielsen (fodboldspiller, født 1918) (født 1918, død 2000) – dansk fodboldspiller
 Eigil Nielsen (fodboldspiller, født 1948) (født 1948) – dansk fodboldspiller